Сисбик има више значења:

 Сисбик (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сисбик (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сисбик (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику